Елена Димитрова може да се отнася за:

 Елена Димитрова (1902 – 1974) – българска политик;
 Елена Димитрова (1956) – българска актриса;